Логино́вский (Логиневский) — фамилия.

Происхождение достаточно точно не известно. Окончание «-ский» часто указывает на польское происхождение, ближайшая польская форма — Login’ski (Логиньский). Эта форма распространена в Варшаве, Быдгоще, Куявско-Поморском, Нижнесилезском и Великопольском воеводствах. По другим данным, фамилия имеет исключительно русское происхождение, образована как обозначение жителя села Логиново, члена казацкого отряда под командованием Логинова

Известные носители 
 
 Логиновский, Карп Дмитриевич (1867—ок. 1924) — русский этнограф, фольклорист, исследователь Забайкалья.
 Логиновский, Феоктист Елисеевич (1910—1980) — советский инженер, участник атомной программы, лауреат Сталинской премии.

См. также 
 Логинов
 Логиновка

Примечания